Fuchu eller Fuchū kan avse:
 Fuchū, Tokyo - stad (Fuchū-shi) i Tokyo prefektur, Japan
 Fuchū, Hiroshima - stad (Fuchū-shi) i Hiroshima prefektur, Japan
 Fuchū-chō, Hiroshima - kommun (Fuchū-chō) i Aki distrikt, Hiroshima prefektur, Japan 
 Fuchu (Chu) - kung av den forna kinesiska staten Chu